Матве́й (Мацей) Алекса́ндрович Сульке́вич (, , , также известный как Магомет Сулейманович Сулькевич, Сулейман Сулькевич и Мамед бек Сулькевич, 20 июля 1865, имение Кемейшы Лидского уезда Виленской губернии, ныне деревня Вороновского района Гродненской области, Белоруссия — 15 июля 1920) — русский и азербайджанский военачальник, крымскотатарский деятель, генерал-лейтенант.

Юность 
М. А. Сулькевич родился в семье потомственных дворян Виленской губернии, по национальности — белорусский (польско-литовский) татарин. Его отец, Александр Сулькевич, дослужился до чина подполковника в гусарском полку.

Будучи потомком татарских аристократических семей Великого Княжества Литовского, М. Сулькевич посвятил свою жизнь военной карьере. Общее образование получил в Михайловском кадетском корпусе в Воронеже.

Служба в российской армии 
В службу вступил юнкером рядового звания в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. По окончании училища по первому разряду подпоручик Сулькевич был направлен в 6-ю артиллерийскую бригаду.

С 3 октября 1889 года поручик Сулькевич — слушатель Николаевской академии Генерального штаба. В июле 1894 года за отличные успехи в науках в академии был произведен в штабс-капитаны.

20 июля 1894 года М. Сулькевич произведён в капитаны. Предписанием командующего войсками Одесского военного округа № 5084 был направлен в штаб 7-го армейского корпуса. В 1899 году награждён орденом Святого Станислава. В том же году произведён в подполковники.

17 декабря 1900 года штаб-офицер для особых поручений при штабе Десантного корпуса, подполковник Сулькевич был назначен начальником штаба Очаковской крепости.

В 1902 году М. Сулькевич издал в Одессе на свои средства книгу «Исследование происхождения и нынешнее положение литовских татар» польского востоковеда, профессора Петербургского университета Антона Мухлинского (1808—1877).

В 1903 году был назначен начальником штаба 15-й пехотной дивизии. 6 декабря 1903 года Сулькевич был произведён в полковники. Во время Русско-японской войны служил в 8-м армейском корпусе. Был участником Мукденского сражения. 11 июня 1905 назначен командиром 57-го пехотного Модлинского полка. Был награждён орденом Святой Анны 2-й степени с мечами, орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 20 мая 1907 года награждён золотым оружием с надписью «За храбрость».

17 октября 1910 года М. Сулькевич был произведён в генерал-майоры. Спустя некоторое время назначен генерал-квартирмейстром штаба Иркутского военного округа. Был награждён орденом Святого Владимира 2-й и 3-ей степеней. В 1915 году был награждён орденом Святого Станислава 1-й степени. С 26 февраля 1915 года командир 33-й пехотной дивизии. 9 апреля 1915 года награждён орденом Святой Анны 1-й степени с мечами.

М. А. Сулькевич - участник Наревской операции 10 - 20 июля 1915 г.

26 апреля 1916 года М. Сулькевич за боевое отличие был произведен в генерал-лейтенанты. 27 февраля 1917 года возглавил 37-й армейский корпус.

В октябре 1917 года Генерального Штаба генерал-лейтенант Сулькевич был выдвинут на пост командира 1-го Мусульманского корпуса, который планировало сформировать Временное правительство.

Крымское краевое правительство 

В 1918 году М. Сулькевич приехал в Крым. К 1 мая 1918 г. Крым был полностью оккупирован кайзеровскими войсками под командованием генерала Коша (три пехотные дивизии и конная бригада).

25 июня 1918 года при поддержке германского руководства пост премьер-министра, министра внутренних и военных дел Крымского краевого правительства получил генерал-лейтенант Сулькевич.

М. Сулькевич назначил Асана Сабри Айвазова (1878—1938) послом Крыма в Османской империи и наладил связи с мусульманскими странами, образованными на территории Российской империи. Известен в Крыму как Сулейман-паша. Стремился созвать Крымский курултай (учредительное собрание), который бы провозгласил создание Крымскотатарского государства.

Генерал Сулькевич стремился к отстаиванию интересов маленького полуострова на всех уровнях и во всех вопросах.

Центральная Рада, а потом правительство гетмана Скоропадского стремились подчинить Крым себе. Германии же было бесспорно выгодно существование двух вассальных режимов на юге бывшей Российской империи — Скоропадского и Сулькевича. Как следствие, Берлин запугивал Сулькевича угрозой подчинения Крыма Киеву — так было легче держать Крым в узде; Скоропадского же немцы успокаивали в том духе, что скоро все территориальные притязания киевского правительства будут удовлетворены и Крым перейдёт под его контроль, однако, ничего для этого не делали. В итоге противоречия двух прогерманских режимов вылились в открытое противостояние, закончившееся блокадой Крыма со стороны Киева".

После ухода из Крыма немецких оккупационных войск правительство М. Сулькевича 15 ноября 1918 года передало власть второму Крымскому краевому правительству во главе с С. С. Крымом.

Служба в Азербайджане 
В декабре 1918 года Сулькевич прибыл в Азербайджан, где стал известен под именем Мамед-бек. 26 марта 1919 года приказом № 147 по военному ведомству генерал-лейтенант Сулькевич был назначен начальником Генерального штаба вооружённых сил Азербайджана.
Мамед-бек Сулькевич сыграл большую роль в создании 16 июня 1919 года военно-оборонительного союза между Грузией и Азербайджаном.

Расстрел 

В результате Бакинской операции частей 11-й Красной армии в апреле 1920 года было свергнуто азербайджанское правительство и установлена Советская власть. В мае 1920 года М. Сулькевич был арестован ВЧК. Последние дни перед расстрелом он провёл в Баиловской тюрьме. 15 июля Сулькевич был расстрелян за «контрреволюционную деятельность». М. А. Расулзаде вспоминает в своей книге:

Память 
7 сентября 2017 года в районе Южная Прага Варшавы открыли памятник военным деятелям периода АДР — генерал-лейтенанту Сулейман беку Сулькевичу и полковнику Вели беку Ядигяру.
Мемориальная доска в Симферополе на Доме губернатора, текст которой гласит: «Здесь, в бывшем доме Таврического губернатора, где в 1887 году была учреждена Таврическая учёная архивная комиссия, размещались Крымские краевые правительства М. А. Сулькевича (1918 г.) и С. С. Крыма (1918–1919 гг.)».

См. также 
 Азербайджанские военачальники, ставшие жертвами советских политических репрессий

Примечания

Ссылки 
 
 
 ХРОНОС — всемирная история в Интернете. Сулькевич Матвей Александрович.
 «1K»: Новости Украины и Крыма N 75: Литовский татарин, который хотел примирить всех
 Гасырлар авазы — Эхо веков. Научно-документальный журнал. Российский генерал Сулейман Сулькевич
 Крым в XX веке. «Без победителей». К 75-летию окончания Гражданской войны.
 Республиканский комитет по охране культурного наследия Автономной Республики Крым. Под командой Сулькевича и Шнейдера
 Неизвестные страницы из жизни генерал-лейтенанта М. Сулькевича
 Крымское краевое правительство генерала М. А. Сулькевича
 Сулькевич Масей (Мухаммед бек) — генерал-лейтенант, начальник Генштаба Национальной армии АДР
 Биография по материалам журнала «Татарстан»
 Генерал Сулькевич: от Крыма до Баку
 Юсиф Агаев. Литовский татарин на службе в Азербайджанской армии
 

Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Политики Крыма
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Генералы Азербайджанской Демократической Республики
Расстрелянные в Азербайджане
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году
Члены Таврической учёной архивной комиссии
Деятели Первого Крымского краевого правительства Сулькевича
Польско-литовские татары